Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand) ;
  d'infanterie (Allemagne) ;
  de forteresse (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Italie 
  d'infanterie Firenze

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)